A köznyelvben több, eltérő ízeltlábút pincebogár néven nevezünk meg. Ez a lap ezeket az ízeltlábúakat gyűjti össze.

Szárazföldi ászkarákok
Foltos pinceászka
Gyászbogárfélék
Halottbűzű bogár
Közönséges bűzbogár